Лессебу (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Лессебу — місто у Швеції, у лені Вестманланд.